Auflage bezeichnet:
 verschiedene Rechtsinstitute, insbesondere
 Auflage (Justiz), ein Rechtsinstrument der Strafverfolgung
 Auflage (Jugendstrafrecht), ein Rechtsmittel des deutschen Jugendrechts
 Auflage (Verwaltungsrecht), eine belastende Nebenbestimmung zu einem Verwaltungsakt
 Auflage (Zivilrecht), eine Anordnung bei einer Schenkung oder in einer letztwilligen Verfügung
 Auflage (Ornament), in der Kunst das mit einer Matrize aufgedrückte oder als Einzelteil applizierte Relief als Verzierung
 Auflage (Publikation), im Buch- und Verlagswesen die Gesamtzahl der gleichzeitig hergestellten Vervielfältigungsstücke von Printmedien
 Auflage (Reproduktion), im Druckwesen die Gesamtheit der identischen Abzüge von einer Druckvorlage
 Beschichtung

Siehe auch:

 Wundauflage, ein Verbandmaterial
 einen Überzug auf Gegenständen aus einem bestimmten Material, siehe Plattieren